Meekison ist der Familienname folgender Personen:

 Archie Meekison (* 2002), schottischer Fußballspieler
 David Meekison (1849–1915), US-amerikanischer Politiker